Denise est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Denise est un prénom féminin fêté le 15 mai, en relation avec l'une des saintes Denise ; son masculin est Denis.

Variantes linguistiques 
 Denisa
 Denize
 Denyse
 turc : Denize

Saintes et bienheureuses 

 Denise († 251), vierge de 16 ans, martyrisée à Lampsaque en Asie mineure ; fêtée le 15 mai.
 Denise († 484), et neuf autres saints, martyrs en Afrique par la main des Vandales ariens sous Hunéric ; fêtée le 6 décembre.

Personnalités portant ce patronyme 
 Louis Denise (1863-1914), poète et critique d'art ;
 Daniel Denise (né en 1955), photographe, artiste plasticien.

Pseudonyme 
 Denise (de son vrai nom Heike Hielscher, née en 1958), chanteuse allemande.

Toponyme 

 Denise est une municipalité de l'État du Mato Grosso au Brésil.

Météorologie 
 Le cyclone tropical Denise, 08/01/1966, cyclone tropical (3/5), sur l'île,  en 12 h –  en 24 h à Foc-Foc (records mondiaux),  au Chaudron, 3 décès, inondations, routes coupées, est un cyclone tropical qui s'est développé dans le sud-ouest de l'océan Indien

Autres 
 Denise, nom donné à la soucoupe plongeante SP-350, première soucoupe plongeante de la Calypso.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom féminin